Дезире Луиза Анна Эрнестина фон Хальбан (, 1912, Вена — 1996, США) — австрийская певица (сопрано).

Биография 
Дочь известного венского врача-гинеколога Йозефа фон Хальбана и любимицы Густава Малера, оперной певицы-сопрано Зельмы Курц. Вышла замуж за нидерландского коллекционера Жака Гудстиккера, в 1940 году эмигрировала вместе с ним в США, Муж Хальбан скоропостижно умер, его коллекция была расхищена и присвоена высшими офицерами нацистской Германии.

Творчество 
Прославилась исполнением песен Бетховена, Шумана и Малера в фортепианном сопровождении Бруно Вальтера (1947). Также исполняла песни Хуго Вольфа, Эриха Корнгольда и др. Написала книгу о матери (вместе с Урсулой Эбберс).

Сочинения 
 Halban D., Ebbers U. Selma Kurz: die Sängerin und ihre Zeit. Stuttgart: Belser, 1983

Примечания

Ссылки 
 Портрет, 1931
 Интервью, 1974

Певцы и певицы Австрии
Оперные певцы и певицы Австрии
Сопрано
Родившиеся в 1912 году
Умершие в 1996 году
Персоналии по алфавиту